Бя́ков — фамилия; имеет женскую форму .

 Бяков, Алексей Иванович (1912—1941) — Герой Советского Союза.
 Бяков, Дмитрий Николаевич (род. 1978) — казахстанский футболист.
 Бяков, Иван Иванович (1944—2009) — советский биатлонист, двукратный Олимпийский чемпион.
 Бяков, Юрий Алексеевич (род. 1936) — советский и российский учёный-геолог.



См. также 
 Бякин